ICD har flere betydninger:

 International Classification of Diseases / Injuries and Causes of Death – en liste over sygdomme, skader og dødsårsager. Den nuværende version er ICD-10.

 Implantable Cardioverter Defibrillator – Pacemaker der kan afgive stød til hjertet i tilfælde af arytmi.